Einar – nome proprio di persona scandinavo maschile
 Einar – cantante cubano naturalizzato italiano
 Einar – EP di Einar del 2018
 Einár – rapper svedese